Saint-Pé est un toponyme, inspiré de la forme gasconne de Sanctus Petrus (saint Pierre). qui peut désigner les communes françaises suivantes

Haute-Garonne 
 Saint-Pé-d'Ardet, commune française, du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Saint-Pé-Delbosc, commune française, du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Lot-et-Garonne 
 Saint-Pé-de-Boulogne, ancienne commune française du département de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Pé-Saint-Simon, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Pé-Saint-Simon, commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Hautes-Pyrénées 
 Saint-Pé-de-Bigorre, commune française du département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Pyrénées-Atlantiques 
 Saint-Pé-de-Léren, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Pée-sur-Nivelle, commune française du département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme